Calvario oder El Calvario bezeichnet

 El Calvario (Meta), eine Gemeinde in Meta (Kolumbien)
 El Calvario (Amatán), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Calvario (Sabanilla), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Calvario (Torremolinos), einen Stadtteil von Torremolinos, Spanien
 El Calvario (Venezuela), einen Ort in Venezuela
 Cerro Calvario (3966 m), einen Berg in Bolivien
 Sacro Monte Calvario di Domodossola, Berg in Italien
 Monte Calvario, Stadtteil von Buhi (Philippinen)
 Calvário (São Tomé), Berg in São Tomé und Príncipe

Calvário ist der Nachname von:

 António Calvário (* 1938), portugiesischer Sänger
 José Calvário (1951–2009), portugiesischer Musiker

siehe auch:
 Kalvarienberg (Begriffsklärung)
 Calvary